

Codici 
 PWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Purwokerto (Indonesia)

Sigle 
 Pete Waterman Entertainment – etichetta discografica britannica